Малага може бити:

Малага, град у Шпанији
Провинција Малага, провинција у Шпанији
ФК Малага, фудбалски клуб
Малага (сладолед), врста сладоледа